Shupe ist der Familienname folgender Personen:

 Matthew Shupe (* um 1975), US-amerikanischer Mathematiker, Chemiker, Meteorologe und Klimaforscher
 Vince Shupe (1921–1962), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch:
 Shupe Peak, Berg in Antarktika